Mužská dvouhra Western & Southern Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo deset tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a tři jako tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, kterého v semifinále vyřadil Medveděv.

Vítězem se stal devátý nasazený a 23letý Rus Daniil Medveděv, jenž ve finále za 100 minut zdolal 28letou belgickou turnajovou šestnáctku Davida Goffina po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první v sérii Masters. Navázal tak na finále z předchozích dvou týdnů ve Washingtonu a Montréalu, z nichž odešel poražen. Celkově 44. vítězným utkáním se posunul do čela statistik vyhraných zápasů v roce 2019. Bodový zisk mu zajistil debut v elitní světové pětce, jíž uzavíral na 5. příčce. Goffin se probojoval do premiérového finále Mastersu, Medveděv prožil debut o týden zpět v Montréalu.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2019